Casimiro ist der Familienname folgender Personen:
 Casimiro (Häuptling), Häuptling der Lipan-Apachen
 Carlos Henrique Casimiro  (* 1992), brasilianischer Fußballspieler, siehe Casemiro 
 Manuel Casimiro (* 1941), portugiesischer Maler, Bildhauer, Designer und Filmregisseur
 Mirita Casimiro (1914–1970), portugiesische Schauspielerin und Sängerin
 Nicolás Casimiro (1911–1964), dominikanischer Sänger